Єлизавета Мекленбург-Шверінська 
 Луїза Шарлотта Мекленбург-Шверінська
 Марія Луїза Мекленбург-Шверінська
 Софія Фредеріка Мекленбург-Шверінська
 Александріна Мекленбург-Шверінська
 Луїза Мекленбург-Шверінська
 Анна Марія Мекленбург-Шверінська